Erebus kan syfta på:

Erebus – personifierade mörkret enligt den grekiska mytologin, se Erebos
Erebus (djur) – ett fjärilssläkte

Erebus Montes – en bergskedja på Mars

 Mount Erebus, en vulkan i Antarktis
 Mount Erebus, Alberta, ett berg i Kanada